Denumirea de Iastrebovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Iastrebovo, un sat în comuna Ruse, regiunea Ruse;
 Iastrebovo, un sat în comuna Opan, regiunea Stara Zagora.